Вукчевич — фамилия. Известные носители:
 Вукчевич, Борис (род. 1990) — немецкий футболист хорватского происхождения.
 Вукчевич, Никола (род. 1991) — черногорский футболист.
 Вукчевич, Марина (род. 1993) — черногорская гандболистка, вратарь клуба «Будучност», серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года и чемпионка Европы 2012 года.
 Вукчевич, Милан (1937—2003) — американский, ранее югославский, шахматист и шахматный композитор; гроссмейстер (1988) и арбитр (1980) по шахматной композиции. Физик.
 Вукчевич, Радомир (род. 1944) — югославский футболист, вратарь.
 Вукчевич, Симон (род. 1986) — черногорский футболист.